David Stoddart ist der Name folgender Personen:

* David Stoddart, Baron Stoddart of Swindon (1926–2020), britischer Politiker
 David Stoddart (Geograph) (1937–2014), britischer Geograph
 David Alexander Stoddart (1857–1942), kanadischer Politiker